Рейс 251 может иметь следующие значения:
 Рейс 251 Faucett (1996)
 Рейс 251 Камчатского МТУ ВТ ФАВТ (2012)
 Рейс 251 Камчатского МТУ ВТ ФАВТ (2021)